Campillos-Paravientos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillos-Paravientos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Campillos-Paravientos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar